Троллинговый мотор – это двигатель с электрическим приводом, применяемый рыбаками на плавательных средствах для ловли методом троллинга, то есть на движущуюся приманку или наживку.

Не путать с тралением – рыбной ловлей при помощи трала (большой сети в форме мешка), тем более, что в английском языке слова trolling и trawling звучат одинаково.

Некоторые маломощные двигатели внутреннего сгорания для лодок и катеров также позволяют медленно тянуть за лодкой наживку, но издают при этом отпугивающий рыбу шум.

Литература 
 John C. Payne The Fisherman's Electrical Manual

Двигатели
Яхты
Катера
Рыбалка
Водный транспорт
Водный туризм
Лодочные моторы
Электрические машины